Dans la mythologie grecque, Charybde est un monstre marin, associé à Scylla.
 En astronomie, (388) Charybde est un astéroïde.
 En zoologie, Charybdis est un genre de crabe.